Pedra puede referirse a:

 Pedra (Arteijo), aldea española de la parroquia de Larín, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pedra (Pernambuco), municipio brasileño del estado de Pernanbuco.